appartenente all'etnia dei Cumucchi
lingua cumucca